Константи́н Фили́ппович Мака́ров (2 октября 1909, Чита — 28 марта 1974, Кемерово) — советский .

Лауреат Ленинской премии 1966 г. в области науки и техники «за разработку научных основ, создание и внедрение в производство комплекса высокопроизводительных механизмов для бурения скважин в подземных условиях».

Макаров Константин Филиппович, не был первостроителем Темир-Тау. Но он по праву может считаться старожилом поселка и ветераном рудника. Горной Шории отдано 37 лет его жизни и трудовой деятельности.
Он родился в Чите 2 октября 1909 года, а в 1928 году окончил Читинский индустриальный техникум по специальности техник-электрик. Работал в Новосибирской электротехнической компании ВЭО по проектированию электроснабжения Горной Шории — рудной базы строящегося тогда Кузнецкого металлургического комбината. Как это часто бывает, он был приглашен строить объекты собственного проектирования. Его стаж работы в Горой Шории исчисляется с 17 мая 1933 года. До 1945 года он — главный энергетик Темиртау (Кемеровская область), три последующих года — электромеханик строительства Таштагольского рудника и с 1948 по 1970 год — главный механик рудника Темир-Тау. Практически все развитие производственной базы Темирского рудника прошло при его непосредственном участии.

Он был талантливым организатором и воспитателем. Его окружали способные люди, часто не имеющие специального образования. Он их учил, пестовал и всегда радовался их успехам. В конце 40-х годов на руднике для руководителей-практиков цехов и участков были организованы курсы, дающие слушателям диплом о среднем техническом образовании. Макаров К. Ф. читал на этих курсах физику, высшую математику, теоретическую механику, основы электротехники. Судя по оставшимся конспектам лекций, преподавал он профессионально.

Реальные условия экономического дефицита в производственных ресурсах, особенно в военное и послевоенное время, постоянно требовали творческих поисков. Макаров К. Ф. не только способствовал таким работам, но и сам был автором многих эффективных предложений. Так на руднике было освоено производство карбида кальция (карбидные светильники в шахте были до 50-х годов, практически, единственным источником света). Позднее «карбидку» реконструировали в «литейку», что решило массу проблем с ремонтом механического оборудования не только на руднике, но и по Горному управлению КМК в целом. В начале 50-х годов Макаров К. Ф. разработал и внедрил станок стыковой сварки поломанных буровых штанг для перфораторов, что позволило снять острейшую проблему по обеспечению рудников дефицитной буровой сталью. Теперь сломанные буры получали вторую жизнь и продолжали служить не хуже новых.

С 1948 года на руднике совместно с новосибирскими учеными из Института горного дела разрабатывался новый станок для бурения глубоких скважин в твердых породах. Макаров К. Ф. принимал непосредственное участие в организации изготовления станка в механическом цехе рудника, проведении его испытаний и доводке конструкции. Кроме того, его личный вклад — разработка и внедрение специальной технологии изготовления (пайки) буровых коронок, которые должны были выдерживать высокие нагрузки при бурении. Его технология затем внедрялась на всех машиностроительных заводах, выпускающих буровые коронки. Станки глубокого бурения совершили техническую революцию в горнодобывающей промышленности. Коллектив авторов за эту работу был в 1966 году удостоен Ленинской премии.

На здании Рудоуправления, где долгие годы работал Макаров К. Ф., установлена памятная доска.

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Таштагольский район
Физики СССР
Физики XX века